Андро́кл () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Кодра. Вывел колонию в Эфес. Согласно Страбону, изгнал карийцев и лелегов.
Согласно Павсанию, изгнал из страны лелегов и лидийцев, заключил союз с жившими около святилища Артемиды. Захватил Самос. Отправился защищать жителей Приены против карийцев, греки победили, но Андрокл был убит. Могила в Эфесе.

Его потомков называли царями.
Потомком Андрокла был философ Гераклит.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Малая Азия в древнегреческой мифологии